Робер Менар:
 Менар, Робер (род. 1953) — французский журналист, писатель и радиоведущий, политик.
 Менар, Робер — канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.